Джейн Кларк (; ) — английская кёрлингистка.

В составе смешанной парной сборной Англии участница четырёх  (лучший результат — тринадцатое место в ). Трёхкратная .

Достижения 
 : золото (2009, 2010, 2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Англии
Чемпионы Англии по кёрлингу